Turniej olimpijski w tenisie stołowym kobiet podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach od 24 lipca do 29 lipca 2021 roku w Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Rozstawieni zawodnicy 
Zawodniczki zostały rozstawione w oparciu o ranking światowy ITTF opublikowany w lipcu 2020 roku przy czym maksymalnie z jednego kraju mogły być dwie zawodniczki.

Pierwszych szesnaście zawodniczek zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodniczki rozstawione na miejscach od 17 do 32 zakwalifikowały się bezpośrednio do drugiej rundy.

   Minnie Soo Wai Yam
 Lily Zhang
 Dina Meshref
 Marharyta Pesoćka
 Zhang Mo
 Suthasini Sawettabut
 Bruna Takahashi
 Ni Xialian
 Xiaoxin Yang
 Yu Mengyu
 Polina Michajłowa
 Li Qian
 Hana Matelová
 Georgina Póta
 Barbora Balážová
 Fu Yu

Turniej

Faza medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Rundy eliminacyjne

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020